Fighting with Buffalo Bill (1926), produção muda rebatizada no Brasil como As Aventuras de Buffalo Bill
 Battling with Buffalo Bill (1931), com Tom Tyler, exibido no Brasil como Aventuras de Buffalo Bill
 Buffalo Bill (filme) (1944), com Joel McCrea, exibido em Portugal como As Aventuras de Buffalo Bill
 Pony Express (filme) (1953), com Charlton Heston, traduzido no Brasil como As Aventuras de Buffalo Bill

Desambiguações de cinema